La Route nationale 7 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 7 en Afrique du Sud ;
 Route nationale 7 en Algérie ;
 Route nationale 7 en Argentine ;
 Route nationale 7 en Belgique ;
 Route nationale inter-états 7 et Route nationale 7 au Bénin ;
 Route nationale 7 au Burkina Faso ;
 Route nationale 7 au Cambodge ;
 Route nationale 7 au Cameroun ;
 Route nationale 7 au Congo-Kinshasa ;
 Route nationale 7 en Croatie ;
 Route nationale 7 à Djibouti ;
 Route nationale 7 en Estonie ;
 Route nationale 7 en Finlande ;
 Route nationale 7 en France métropolitaine ;
 Routes nationales 7c, 7d, 7e et 7f en France métropolitaine ;
 Route nationale 7 à la Martinique ;
 Route nationale 7 à La Réunion ;
 Route nationale 7 à Saint-Martin ;
 Route nationale 7 en Guinée ;
 Route nationale 7 en Inde ;
 Route nationale 7 en Italie ;
 Route nationale 7 au Luxembourg ;
 Route nationale 7 à Madagascar ;
 Route nationale 7 au Maroc ;
 Route nationale 7 au Niger ;
 Route nationale 7 en Pologne ;
 Route nationale 7 en Roumanie ;
 Route nationale 7 au Sénégal ;
 Route nationale 7 en Serbie ;
 Route nationale 7 en Slovénie ; 
 Route nationale 7 en Tunisie.

Voir aussi